Vilardebó o similar, puede hacer referencia a:

Personas 
 José Vilardebó Picurena o Josep Vilardebó (1902-?), jugador de ajedrez español.
 Justí Guitart i Vilardebó (1875-1940), Obispo de Urgel (España), y Copríncipe Episcopal de Andorra entre 1920 y 1940.
 Miguel Antonio Vilardebó o Miquel Antoni Vilardebò (?-1844), importante comerciante y saladerista de Montevideo.
 Pedro Vilardebó (1953-2004), ciclista profesional español.
 Teodoro Vilardebó o Teodoro Miguel Simón Vilardebó Matuliche (1803-1856), médico, naturalista, e historiador uruguayo.

Establecimientos, nosocomios 
 Hospital Vilardebó, único hospital psiquiátrico de referencia de pacientes agudos de Montevideo (Uruguay).